Zugangsbeschränkung steht für:
 Zugangsbeschränkung (Wirtschaft), Faktoren, die Neuzugänge zu einem Wirtschaftssektor beeinflussen
 Beschränkungen beim Zugang von Studiengängen, siehe Numerus clausus